Pyramid Lake peut désigner :

Aux États-Unis :
Pyramid Lake (Nevada)
La Réserve indienne de Pyramid Lake au Nevada
La guerre de Pyramid Lake (ou guerre des Païutes) au Nevada en 1860
Pyramid Lake (Californie), un lac près de Gorman (Californie)
Pyramid Lake (Washington)
Pyramid Lake (New York)

Au Canada :
Pyramid Lake (Alberta), un lac dans le Parc national Jasper